Appetite (engl. für Appetit) steht für

 Appetite (1998), britischer Mystery-Thriller des Regisseurs George Milton aus dem Jahr 1998
 Appetite (2010), neuseeländischer Zeichentrick-Kurzfilm des Regisseurs Alyx Duncan aus dem Jahr 2010
 Appetite (2012), US-amerikanische Kurzfilm-Komödie des Regisseurs Colby Day aus dem Jahr 2012 
 Appetite (Album), ein Musikalbum der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Kris Delmhorst aus dem Jahr 1998

Siehe auch:
 Appetit
 Appetite for Destruction